Михаил Владимирович Майоров:
 Майоров, Михаил Владимирович (1948—2011) — советский, российский дипломат.
 Майоров, Михаил Владимирович (род. 1967) — тульский краевед, литературовед, некрополист, экскурсовод, лектор.